Патриша Кэтрин Смит (; ) — канадская гребчиха, выступавшая за сборную Канады по академической гребле в 1970-х и 1980-х годах. Серебряная призёрка летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, многократная призёрка чемпионатов мира, победительница многих регат национального и международного значения. Также известна как спортивный функционер, вице-президент Олимпийского комитета Канады и Международной федерации гребного спорта, член Международного олимпийского комитета.

Биография 
Триша Смит родилась 14 апреля 1957 года в городе Ванкувер провинции Британская Колумбия, Канада. В детстве серьёзно занималась плаванием, но в возрасте 16 лет перешла в академическую греблю и сразу же стала показывать высокие результаты, в частности пять раз подряд выигрывала канадское национальное первенство.

Дебютировала на взрослом международном уровне в сезоне 1976 года, когда вошла в основной состав канадской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх в Монреале. Вместе с напарницей Элизабет Крейг заняла пятое место в программе женских распашных двоек без рулевой.

После монреальской Олимпиады Крейг осталась в составе гребной команды Канады и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1977 году она побывала на чемпионате мира в Амстердаме, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в восьмёрках.

В 1978 году в той же дисциплине вновь стала бронзовой призёркой на мировом первенстве в Карапиро.

На чемпионате мира 1979 года в Бледе финишировала в восьмёрках лишь пятой.

Рассматривалась в качестве кандидатки на участие в Олимпийских играх 1980 года в Москве, однако Канада вместе с несколькими другими западными странами бойкотировала эти соревнования по политическим причинам.

В 1981 году в безрульных двойках Смит выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в Мюнхене, пропустив вперёд экипаж из ГДР.

На мировом первенстве 1982 года в Люцерне получила бронзу в безрульных двойках.

В 1983 году на чемпионате мира в Дуйсбурге снова стала бронзовой призёркой в зачёте безрульных двухместных экипажей.

Находясь в числе лидеров канадской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе. На сей раз в безрульных двойках в паре с той же Элизабет Крейг финишировала второй позади команды Румынии и тем самым завоевала серебряную олимпийскую медаль.

На чемпионате мира 1985 года в Хазевинкеле добавила в послужной список бронзовую награду, полученную в распашных рулевых четвёрках.

В 1986 году в рулевых четвёрках взяла бронзу на мировом первенстве в Ноттингеме и одержала победу на Играх Содружества в Эдинбурге.

На чемпионате мира 1987 года в Копенгагене в безрульных двойках оказалась лишь восьмой.

Представляла страну на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, где заняла седьмое место в программе рулевых четвёрок.

В 1985 году Триша Смит окончила школу права Университета Британской Колумбии и после завершения спортивной карьеры работала по специальности практикующим адвокатом. В последующие годы проявила себя как спортивный функционер, занимала должность вице-президента Международной федерации гребного спорта, была президентом Олимпийского комитета Канады. В 2016 году была избрана членом Международного олимпийского комитета.

За большой вклад в развитие спорта награждалась Орденом Канады (2010) и Орденом Британской Колумбии (2012).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Триша Смит  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Канады
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы Игр Содружества по академической гребле
Выпускники Университета Британской Колумбии
Выпускники юридической школы Университета Британской Колумбии
Члены ордена Канады
Кавалеры ордена Британской Колумбии
Члены Международного олимпийского комитета
Президенты Олимпийского комитета Канады